Сумбаташвили () — грузинская фамилия. В русском варианте — Сумбатовы.

Известные носители 
 Сумбаташвили, Дареджан — актриса.
 Сумбаташвили, Иосиф Георгиевич (1915—2012) — советский грузинский и российский театральный художник.

См. также 
А. И. Сумбатов-Южин